El Campionat Mundial de Ral·lis del 1979 va començar el 20 de gener amb la 47a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el ral·li de Costa d'Ivori el 14 de desembre. El pilot Björn Waldegård va guanyar el campionat al segon classificat, Hannu Mikkola a tan sols un punt de distància.

Referències 

1979
Competicions esportives del 1979